C33 può riferirsi a:

Astronomia 
C33, designazione del catalogo Caldwell della Nebulosa Velo, una nebulosa diffusa visibile nella costellazione del Cigno

Codici 
C33, codice ECO di alcune varianti del gambetto di re, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Autopista C-33, un'autostrada della Catalogna, in Spagna

Altro 
HMS C33, sommergibile della classe C della Royal Navy